Моздок:

 Моздок — город в Северной Осетии.
 Моздок — станция Северо-Кавказской железной дороги в одноимённом городе.
 «Моздок» — футбольный клуб из одноимённого города.
 Моздок — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Моздок — деревня в Уваровском районе Тамбовской области.
 Моздок — военный аэродром, место базирования Дальней и Армейской авиации ВКС России.